El término atila cabecigrís puede referirse a:

 atila cabecigrís, el nombre común de la especie Attila phoenicurus según la Sociedad Española de Ornitología;

 atila cabecigrís, el nombre común de la especie Attila citriniventris en Colombia.